Verneuil è un toponimo abbastanza diffuso in Francia, che nel corso dei secoli è stato utilizzato come cognome.
Deriva dal gallo *uerno che significa "palude", ma anche "ontano". Il secondo termine, *ialon indica uno spazio aperto, per estensione un villaggio.

Geografia

Semplici
 Verneuil, comune francese della Charente.
 Verneuil, comune francese del Cher.
 Verneuil, comune francese della Marna
 Verneuil, comune francese della Nièvre.
 Rue de Verneuil, via di Parigi ottenuta dalla lottizzazione del parco dellHôtel de la Reine Marguerite. Il nome venne dato in onore di Gaston-Henri de Bourbon-Verneuil, vescovo di Metz.

Composti
 Verneuil, antico comune dell'Aisne integrato a Moussy.
 Verneuil-au-Perche, antico comune francese dell'Eure.
 Verneuil-en-Bourbonnais, comune francese dell'Allier.
 Verneuil-en-Halatte, comune francese dell'Oise.
 Verneuil-Grand, comune francese della Mosa.
 Verneuil-le-Château comune francese della Indre e Loira.
 Verneuil-l'Étang comune francese del Senna e Marna.
 Verneuil-Moustiers, comune francese dell'Alta Vienne.
 Verneuil-Petit, comune francese della Mosa.
 Verneuil-sous-Coucy, comune francese dell'Aisne.
 Verneuil-sur-Avre, comune francese dell'Eure. 
 Verneuil-sur-Igneraie, comune francese dell'Indre.
 Verneuil-sur-Indre, comune francese della Indre-et-Loire. 
 Verneuil-sur-Seine, comune francese della Yvelines. 
 Verneuil-sur-Serre, comune francese dell'Aisne. 
 Verneuil-sur-Vienne,  comune francese dell'Alta Vienne.

Personaggi
Cognomi semplici
 Aristide Auguste Stanislas Verneuil, medico francese. 
 Auguste Victor Louis Verneuil, chimico francese.
 Philippe Édouard Poulletier de Verneuil, paleontologo francese.
 Ferry de Verneuil, maresciallo di Francia.
Cognomi composti
 Bertrand de Nilhat (fl. 1591), Signore di Verneuil.
 Catherine Henriette de Balzac d'Entragues (1579-1633), Marchesa di Verneuil.
 Catherine Tristan de Maignelais (fl. 1422), Castellana di Verneuil.
 Gaston-Henri de Bourbon-Verneuil, figlio illegittimo di Enrico IV di Francia, vescovo di Metz.
 Henri Rillart de Verneuil, politico francese.
 Hersende de Buzançais (fl.'' 1010), Dama di Verneuil.
 Jacques Ollier, Signore di Verneuil.
 Louis de Lon(...), Signore di Verneuil.
 Louis-Nicolas Girard de Boisjean de Verneuil (1726-1790), primo del nome)
 Mathieu I de Montmorency (ca. 1135-1205), Signore di Verneuil.
 Marguerite de Marly (†1230), Dama di Verneuil.

Pseudonimi
 Achille Varlet, detto Verneuil, attore francese.
 Henri Verneuil, nato Achod Malakian, regista armeno-francese.
 Louis Verneuil, nato Louis Jacques Marie Collin du Bocage, attore francese.
 Maurice Pillard, detto Maurice Pillard Verneuil, designer francese. 

Medicina
 Segno di Verneuil, frattura pelvica (Verneuil I), o metacarpale (Verneuil II).
 Malattia di Verneuil, o idrosadenite.
 Frattura di Kümmell-Verneuil, frattura post-traumatica del soma vertebrale.
 Necrosi di Calvé-Kümmell-Verneuil, necrosi avascolare del corpo vertebrale.
 Neuroma di Verneuil.

Storia
 Battaglia di Verneuil, combattuta durante la Guerra dei Cent'anni a Verneuil-sur-Avre.

Chimica
 Processo di Verneuil''', procedimento industriale finalizzato alla produzione artificiale di pietre preziose.